Un giorno bellissimo – album di Massimo Ranieri del 1989
 Un giorno bellissimo – album di Francesco Renga del 2010
 Un giorno bellissimo – singolo di Francesco Renga del 2010